Райо́н Цуру́мі (, , «Цурумівський район»)
Район Цурумі (Йокогама)
Район Цурумі (Осака)